

Personnes 

 Alexis de Broca, (1868-1948), peintre français, grand-père de Philippe
 André Broca, (1863 - 1925), fils de Paul, scientifique français
 Auguste Broca, frère d'André, chirurgien
 Lucien Broca, (1839-1910), relieur français 
 Nicolas Broca, dessinateur de BD belge
 Paul Broca, médecin français (1824 - 1880)
 Philippe Monod-Broca, (1918 - 2006), arrière-petit-fils de Paul Broca, chirurgien français
 Henri de Broca (1927-1995), général français 
 Philippe de Broca, cinéaste français

Autres 
 Nommés d'après Paul Broca :
 Rue Broca, une voie du 5 et du 13 arrondissement de Paris
 L'Aire de Broca, l'aire cérébrale associée au langage
 L'Hôpital Broca, un hôpital parisien
 Les Contes de la rue Broca, un recueil de contes de fée écrit par Pierre Gripari
 Rail Broca : rail à gorge utilisé pour les voies encastrées dans des chaussées routières, notamment pour les installations industrielles et les lignes de tramway.
 Prisme de Pellin-Broca type de prisme à déviation constante de 90°

Voir aussi 
 La Théorie de Broca épisode de la série télévisée Stargate SG-1